Deux-Ponts steht für folgende Begriffe: 

 Breguet 763 Deux Ponts/Provence/Sahara, ein viermotoriges französisches Verkehrs- und Transportflugzeug von 1949
 Zweibrücken, französische Bezeichnung für eine Stadt in Rheinland-Pfalz